Бритон се може односити на:
 Бритон, мушки припадник народа Бритони

или:
 Бритон (Мичиген), град у савезној држави Мичиген, САД
 Бритон (Јужна Дакота), град у савезној држави Јужна Дакота, САД